Mambo kan syfta på:

Mambo (musik) – en musikstil med kubanskt ursprung
 Mambo (dans) – en dans med kubanskt ursprung
 Mambo (innehållshanteringssystem) – ett innehållshanteringssystemen för att skapa och administrera webbplatser
 Mambo, Botswana – en ort i Botswana